Peça heráldica
Peça teatral
Peça musical
Peça de artilharia
Peça (álbum) - de Ellen Oléria
Ou ainda:
Notícia - no jargão jornalístico, uma notícia

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas